Austria  startuje na letnich IO od 1896 roku. Najwięcej medali zdobyła w roku 1936.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Bibliografia 
 

!